Antifa puede referirse a:
 Antifascismo, postura ideológica basada en el rechazo al fascismo.
 Acción Antifascista, un movimiento antifascista también conocido como Antifa en varios países.
 Antifa, movimiento antifascista estadounidense.